David Daniels peut désigner :
 David Daniels (né en 1966), contreténor américain ;
 David Daniels (né en 1971), joueur et entraîneur de basket-ball canadien.